Paracryptops är ett släkte av mångfotingar. Paracryptops ingår i familjen Cryptopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skolopendrar
Paracryptops